Ольшанские Выселки — название населённых пунктов в России:

 Ольшанские Выселки — деревня в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Ольшанские Выселки — посёлок в Уваровском районе Тамбовской области.